G32 bzw. G 32 steht für:
 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Personen, die gegenüber „Cadmium und seinen Verbindungen“ exponiert sind, siehe Liste der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
 HMS Lookout (G32), britischer Zerstörer der M-Klasse
 BMW 6er Gran Turismo

Abkürzung